Chassé puede referirse a: 

 Chassé, paso de danza.
 Chassé, comuna de Sarthe (Francia).
 Chasse, Sencillo de Kaori Utatsuki.